De John F. Kennedylaan, John Kennedylaan, President Kennedylaan of kortweg Kennedylaan is de naam van verschillende straten, genoemd naar de Amerikaanse president John F. Kennedy.

In België:
 J.F. Kennedylaan (Aartselaar), een straat in Aartselaar
 Kennedylaan (De Haan), een straat in De Haan
 John Kennedylaan (Gent), een weg in Gent, voor een groot stuk een onderdeel van de R4-Oost.
 Kennedylaan (Grobbendonk), een straat in Grobbendonk
 Kennedylaan (Herentals), een straat in Herentals
 President Kennedylaan (Kortrijk), een straat in Kortrijk
 Kennedylaan (Sint-Truiden), een straat in Sint-Truiden
 Kennedylaan (Tongeren), een straat in Tongeren

In Nederland:
Kennedylaan (Nieuwkoop), een straat in Nieuwkoop
 John F. Kennedylaan (Drachten)
 John F. Kennedylaan (Eindhoven)
 John F. Kennedylaan (Panningen)
 John F. Kennedylaan (Valkenswaard)
 President Kennedylaan (Amsterdam)
 President Kennedylaan (Den Haag)
 President Kennedylaan (Oegstgeest)
 John F. Kennedystraat (Staphorst)
 John F. Kennedystraat (Heesch)
 John F. Kennedystraat (Oud Vossemeer)
 John F. Kennedystraat (Heinenoord)
 John F. Kennedyweg (Rotterdam)

In Suriname:
 John F. Kennedyweg (Suriname)